Oberster Führer (auch Großer Führer) steht für:

 Oberster Führer (Iran), das höchste Amt im Iran
 Überragender Führer, die Machtvollkommenheit in der Volksrepublik China
 Oberster Führer (Nordkorea), die Machtvollkommenheit der Kim-Familie in Nordkorea